Ново Сарајево може да се односи на:

 Општина Ново Сарајево, градска општина у граду Сарајеву, кантон Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Источно Ново Сарајево, градска општина у граду Источно Сарајево, Република Српска, БиХ